SModcast — еженедельный подкаст режиссёра Кевина Смита и его давнего партнёра по кинематографу продюсера Скотта Мосье, иногда в программе участвуют гости. Выходит каждое воскресенье ночью/в понедельник утром, эпизод обычно длится час, в течение которого Смит и Мосье обсуждают текущие события и другие темы, и имеет нелогичное завершение.

Название — это сочетание первых букв фамилий Смита и Мосье, которые заменяют букву П в слове «подкаст». Подкаст первоначально был расположен на веб-сайте Смита Quick Stop Entertainment. Новые эпизоды доступными для скачивания каждое воскресенье ночью или в понедельник утром и выпускаются через RSS ленту в следующую после выхода пятницу. 1 января 2010 года сайт был продан, SModcasts были удалены, и был создан специальный сайт. Кроме того, однонедельная задержка подписчиков iTunes была пропущена, начинаясь с 101 эпизода.

В сентябре 2009 года была опубликована книга Смита «Снимаем говно с Кевином Смитом».

В сентябре 2010 года SModcast начал транслироваться на радио SiriusXM.

Гости SModcast 
Шоу в большинстве случаев вели Смитом и Мосье, но когда Мосье не мог участвовать в записи, его место занимал один или несколько гостей, хотя иногда гости появляются со Смитом и Мосье.

Список эпизодов

Премии и признание 
Подкаст был выдвинут на несколько премий и получил большое признание со стороны различных источников. В 2007 году подкаст назван одним из лучших новых подкастов iTunes.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт SModcast